Perrière (Orne) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Perrière (Sabaudia) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy